Horvátország
Kuželj falu Delnice községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében

Szlovénia
Kuželj falu Kostel községben, Délkelet-Szlovénia régióban